Мариинск — село в Шебалинском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в состав Ильинского сельского поселения.

История 
В 1886 году в селе построен «Храм во имя великомученика Пантелеимона»; меценатом выступил бийский купец Тимофей Евграфович Мокин. Храм освятил 14 ноября 1886 года Преосвященный Макарий.

География 
Расположен в горно-степной зоне северо-западной части Республики Алтай, менее 5 км от административной границы с Солонешенским районом Алтайского края и находится по берегам реки Верхний Этагол, в устье р. Шаборта.

Уличная сеть состоит из двух географических объектов: ул. Заречная и ул. Центральная

Абсолютная высота 900 метров выше уровня моря
.

Население

Инфраструктура 
Основные инфраструктурные социальные объекты (Ильинская средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры) расположены
в Ильинке.
 экономика
Мариинск, как и Ильинка, центр пантового оленеводства.

Транспорт 
В Мариинск идет дорога из Ильинки. Просёлочные горные дороги ведут в Алтайский край.

Ссылки 
Мариинск

Примечания 

Населённые пункты Шебалинского района